A Flash Flood Of Colour (Невыносимо яркая вспышка) — третий студийный альбом британской пост-хардкор группы Enter Shikari, выпущенный на их собственном лейбле Ambush Reality 16 января 2012 года.

Об альбоме 
В чартах диск поднялся до 67-го места в США, до 4-го в Великобритании.

Список композиций

Участники записи 
 Roughton «Rou» Reynolds — вокал, электроника, гитара
 Liam «Rory» Gerard Clewlow — гитара, вокал
 Chris Batten — бас-гитара, вокал
 Rob Rolfe — ударные, перкуссия, вокал

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
  A Flash Flood Of Colour на discogs.com

Альбомы Enter Shikari
Альбомы Hopeless Records